L'aggettivo marsicano si può applicare alle seguenti voci:

 Marsicano – relativo alla regione storico-geografica della Marsica in Abruzzo.
 Leone Marsicano – monaco e vescovo italiano.
 Monte Marsicano – montagna appartenente ai Monti Marsicani.
 Orso bruno marsicano – mammifero onnivoro della famiglia degli Ursidi.
 Comunità montana Montagna Marsicana – comunità montana abruzzese.
 Scurcola Marsicana – comune italiano in provincia dell'Aquila.
 Cucina marsicana – tradizionale cucina del territorio della Marsica.